Хюйгенс може да стнася за:
 Кристиан Хюйгенс – нидерландски физик
 Хюйгенс – кратер на Марс
 Касини-Хюйгенс – космически апарат